Екатери́на Валенти́новна Шипу́лина (род. 14 ноября 1979, Пермь) — российская артистка балета, прима-балерина Большого театра. Народная артистка РФ (2018).

Биография 

Родилась 14 ноября  года в Перми в семье артистов балета: мать, Людмила Шипулина, была балериной Пермского театра им. П. И. Чайковского.

В 1989—1994 годах училась в Пермском хореографическом училище, в 1994 году перевелась в Московское хореографическое училище. Выпускалась по классу педагога Людмилы Литавкиной. После выпуска в 1998 году была принята в балетную труппу Большого театра. В театре сначала занималась под руководством педагогов-репетиторов Марины Кондратьевой и Татьяны Голиковой, затем начала репетировать под руководством Надежды Грачёвой.

26 марта 2018 года указом президента России присвоено звание народной артистки РФ — с формулировкой «За большие заслуги в области театрального и музыкального искусства».

В 2019 году Шипулина открыла на Арбате, в переулке Сивцев Вражек, собственную балетную школу «Pre-Академия» для детей 3—11 лет.

Личная жизнь 
Муж — пианист Денис Мацуев. 31 октября 2016 года у пары родилась дочь Анна.

Репертуар

1998 
 Гран-па, «Баядерка» Л. Минкуса, хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича
 Вальс — Апофеоз, «Щелкунчик», хореография Ю. Григоровича

1999 
 Подруга Жизели, «Жизель» А. Адана, хореография Ж. Коралли, Ж.-Ж. Перро, М. Петипа в редакции В. Васильева
 Кобылица, «Конек-Горбунок» Р. Щедрина в постановке Н. Андросова
 Мазурка, «Шопениана» на музыку Ф. Шопена, хореография М. Фокина
 Царица бала, «Фантазия на тему Казановы» на музыку В. А. Моцарта в постановке М. Лавровского
 Повелительница дриад, «Дон Кихот» Л. Минкуса, хореография М. Петипа, А. Горского в редакции А. Фадеечева
 Царь-девица, «Конек-Горбунок» Р. Щедрина в постановке Н. Андросова

2000 
 Две пары, III часть «Симфонии до мажор», музыка Ж. Бизе, хореография Дж. Баланчина
 Жена Наследника, «Русский Гамлет» на музыку Л. ван Бетховена и Г. Малера в постановке Б. Эйфмана
 Фея Золота, «Спящая красавица» П. Чайковского, хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича
 Река Конго и Жена рыбака, «Дочь фараона» Ц. Пуни в постановке П. Лакотта 
 Фея Сирени, «Спящая красавица» П. Чайковского, хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича
 2-я вариация в картине «Грёзы Раймонды», «Раймонда» А. Глазунова, хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича
 2-я вариация в картине «Тени», «Баядерка» Л. Минкуса, хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича

2001 
 Мирта, «Жизель» — балеты в редакциях Ю. Григоровича и В. Васильева
 Польская невеста, Три лебедя, «Лебединое озеро» П. Чайковского во 2-й редакции Ю. Григоровича
 Гамзатти, «Баядерка», хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича

2002 
 Одетта и Одиллия, «Лебединое озеро» П. Чайковского во 2-й редакции Ю. Григоровича

2003 
 Классическая танцовщица, «Светлый ручей» Д. Шостаковича в постановке А. Ратманского
 Генриетта, «Раймонда», хореография М. Петипа в редакции Ю. Григоровича
 Эсмеральда, «Собор Парижской Богоматери» М. Жарра в постановке Р. Пети
 Седьмой вальс и Прелюд, «Шопениана» на музыку Ф. Шопена, хореография М. Фокина

2004 
 Китри, «Дон Кихот»
 Па-де-де, «Агон» И. Стравинского, хореография Дж. Баланчина
 Солистка IV части, «Симфония до мажор», музыка Ж. Бизе, хореография Дж. Баланчина
 Ведущая солистка, «Магриттомания»
 Эгина, «Спартак» А. Хачатуряна, хореография Ю. Григоровича

2005 
 Гермия, «Сон в летнюю ночь» на музыку Ф. Мадельсона-Бартольди и Д. Лигети в постановке Дж. Ноймайера
 Действие**, «Предзнаменования» на музыку П. Чайковского, хореография Л. Мясина
 Солистка***, «Игра в карты» И. Стравинского в постановке А. Ратманского

2006 
 Золушка, «Золушка» С. Прокофьева, хореография Ю. Посохова, реж. Ю. Борисов

2007 
 Солистка***, «В комнате наверху» Ф. Гласса, хореография Т. Тарп
 Мехменэ Бану, «Легенда о любви» А. Меликова, хореография Ю. Григоровича
 Гюльнара*, «Корсар» А. Адана, хореография М. Петипа, постановка и новая хореография А. Ратманского и Ю. Бурлаки
 Солистка, «Класс-концерт» на музыку А. Глазунова, А. Лядова, А. Рубинштейна, Д. Шостаковича, хореография А. Мессерера

2008 
 Солистка, Misericordes на музыку А. Пярта в постановке К. Уилдона
 Солистка I части, «Симфонии до мажор»)
 Жанна и Мирей де Пуатье, «Пламя Парижа» Б. Асафьева в постановке А. Ратманского с использованием хореографии В. Вайнонена
 Вариация***, Гран-па из балета «Пахита», хореография М. Петипа, постановка и новая хореографическая редакция Ю. Бурлаки

2009 
 Медора, «Корсар» А. Адана, хореография М. Петипа, постановка и новая хореография А. Ратманского и Ю. Бурлаки (дебютировала на гастролях театра в США)

2010 
 Солистка***, «Рубины» на музыку И. Стравинского, II часть балета «Драгоценности», хореография Дж. Баланчина
 Солистка, «Серенада» на музыку П. Чайковского, хореография Дж. Баланчина

2011 
 Флёр де Лис, «Эсмеральда» Ц. Пуни, хореография М. Петипа, постановка и новая хореография Ю. Бурлаки, В. Медведева
 Флорина, «Утраченные иллюзии» Л. Десятникова в постановке А. Ратманского
 Солистка**, Chroma Дж. Тэлбота и Дж. Уайта, хореография У. Макгрегор

2012 
 Солистка, «Изумруды» на музыку Г. Форе, I часть балета «Драгоценности», хореография Дж. Баланчина
 Солистка*, Dream of Dream на музыку С. Рахманинова в постановке Й. Эло

2013 
 Жизель, «Жизель» А. Адана в редакции Ю. Григоровича
 Маркиза Сампьетри «Марко Спада» на музыку Д. Обера, хореография П. Лакотта по сценарию Ж. Мазилье

2014 
 Манон Леско, «Дама с камелиями» на музыку Ф. Шопена, хореография Дж. Ноймайера

2015 
 Ундина*, «Герой нашего времени» И. Демуцкого, часть «Тамань», хореография Ю.Посохова, режиссер К. Серебренников

2016 
 Главная пара**, «Вариации на тему Франка Бриджа» на музыку Б. Бриттена, хореография Х. ван Манена

2017 
  Пара в черном**, «Забытая земля» на музыку Б. Бриттена, хореография И. Килиана 
   Дива/ «Письмо к Руди», «Нуреев» И. Демуцкого, хореография Ю. Посохова, режиссер К. Серебренников

2018  
  Кармен, «Кармен-сюита» Ж. Бизе — Р. Щедрина в постановке А. Алонсо 
  Долли, «Анна Каренина» на музыку П. Чайковского, А. Шнитке, Кэта Стивенса/Юсуфа Ислама, хореография Дж. Ноймайера 
  Аспиччия, «Дочь фараона» Ц. Пуни в постановке П. Лакотта 
2022
  Эгина, куртизанка, «Спартак» А. Хачатуряна в постановке Ю. Григоровича

(*) — первая исполнительница партии;
(**) — первая исполнительница партии в Большом театре;
(***) — была в числе первых исполнителей балета в театре.

Награды 
 1999 — II премия и серебряная медаль Международного конкурса артистов балета в Люксембурге.
 2001 — II премия и серебряная медаль IX Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве.
 2002 — молодёжная поощрительная премия «Триумф».
 2004 — «Душа танца», премия журнала «Балет» в номинации «Восходящая звезда».
 2005 — победитель конкурса «Золотая лира» в номинации «Женское лицо года. Творческая элита Москвы».
 2009 — Заслуженная артистка Российской Федерации
 2014 — премия Олега Янковского «Творческое открытие» (учреждена оргкомитетом фестиваля «Черешневый лес»)
 2018 — Народная артистка Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 Екатерина Шипулина на сайте Большого театра 
 Екатерина Шипулина в «Малой балетной энциклопедии» 
 Фотографии на сайте «Мастера музыкального театра» 
 На Новый год танцую в Иркутске и ныряю в Байкал.  // «Труд» № 99, 25 декабря 2015
 Мифы балета.  // «Аргументы и Факты» № 2, 13 января 2016.

Выпускники Московской академии хореографии
Выпускницы Людмилы Литавкиной